Оле́г Нау́мов: Наумов, Олег Владимирович (род. 1978) — рядовой ВС РФ, совершивший 26 января 1998 года массовое убийство.
 Наумов, Олег Георгиевич (род. 1953) — российский политический деятель.
 Наумов, Олег Михайлович (род. 1994) — российский спортсмен-пятиборецО. М. Наумов  на сайте ..

Примечания